Сезон 2014-15 футбольной конфереции это одиннадцатый сезон конференции в составе трех дивизионов и тридцать пятый сезон в целом. Конференция охватывает два верхних уровня футбольных соревнований в Англии вне футбольной лиги. Премьер дивизион конференции - пятый  уровень общей пирамиды футбольных лиг в Англии, в то время как Северная конференция и Южная конференция существуют на шестом уровне. Лучшая команда и победитель плей-офф премьер дивизиона переходят во Вторую Лигу, а последние четыре команды вылетают в северную или южную конференцию. Чемпионы Северной и Южной конференции, а также победители раунда плей-офф переходят в Премьер дивизион. Три последних команды из Северной и Южной конференций вылетают в премьер дивизионы Северной Премьер-Лиги, Истмийской Лиги или Южной Лиги.

Премьер дивизион

Повышение и вылет 
Команды вышедшие из Северной конференции 2013-14
 АФК Телфорд Юнайтед (Чемпионы лиги)
 Олтрингем (победители раунда плей-офф)
Команды вышедшие из Южной конференции 2013-14
 Истли (Чемпионы лиги)
 Дувр Атлетик (победители раунда плей-офф)
Команды вылетевшие из Второй лиги 2013-14
 Бристоль Роверс 
 Торки Юнайтед
Исключены из Национальной конференции
 Херефорд Юнайтед
 Солсбери Сити

Таблица 

 

†

††
††† 

† - с команды Форест Грин Роверс было снято три очка за участие незаявленного игрока в матче с Саутпортом 9 августа 2014 года.
†† - с команды Нанитон Таун было снято три очка за участие незаявленного игрока в матче с Уэллинг Юнайтед 28 февраля 2015 года.
††† - с команды Телфорд Юнайтед было снято три очка за участие незаявленного игрока в матче с Линкольн Сити 11 апреля 2015 года.

Плей-офф

Результаты

Стадионы и вместимость

Северная Конференция

Повышение и вылет 
Команды перешедшие из Премьер дивизиона Северной Премьер лиги 2013-14
 Чорли (Чемпионы лиги)
 АФК Файлд(победители раунда плей-офф)
Команды перешедшие из Премьер дивизиона Истмийской лиги 2013-14
 Лоусофт Таун (победители раунда плей-офф)
Команды вылетевшие из Премьер дивизиона конференции 2013-14
 Тамуорт 
 Хайд

Таблица

Плей-офф

Результаты

Стадионы и вместимость

Южная Конференция

Повышение и вылет 
Команды перешедшие из Премьер дивизиона Истмийской лиги 2013-14
 Уэлдсон (Чемпионы лиги)
Команды перешедшие из Премьер дивизиона Южной Лиги 2013-14
 Хемел Хемпстэд Таун (Чемпионы лиги)
 Сент-Олбанс Сити (победители раунда плей-офф)
Диввизион состоял только из 21 команды из-за исключения Солсбери Сити.

Таблица

Плей-офф

Результаты

Стадионы и вместимость

Примечания 

2014